Charles Mann – giurista e funzionario pubblico australiano (1799-1860)
Charles A. Mann – politico statunitense (1803-1860), senatore dello Stato di New York
Charles Mann – politico e procuratore generale australiano (1838-1889)
Charles Mann – cantante statunitense (1944-vivente), all'anagrafe Charles Louis Domingue
Charles Mann – musicista e paroliere statunitense (1949-1991), noto come Charles M. Mann nell'attività di produttore discografico
Charles C. Mann – giornalista e saggista statunitense (1955-vivente)
Charles Mann – giocatore di football americano statunitense (1961-vivente)